Century Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Century Building (New York, New York), NRHP-ID 97001148
 Century Building (Pittsburgh, Pennsylvania), NRHP-ID 08000781